Hřebíček (nářečně řebíček) může mít různé významy:

 hřebíček – poupata hřebíčkovce vonného používaná jako koření
 hřebíčkovec kořenný – rostlina, z níž se získává koření hřebíček
 zdrobnělina slova hřebík
 hřebíček (zahradnický) – nářečně karafiát

příjmení
 Janina Hřebíčková – původně novinářka, nyní vedoucí českého ministerstva zahraničí styčného úřadu v Kosovu
 Luděk Hřebíček – kvantitativní lingvista a turkolog
 Petra Hřebíčková – herečka, držitelka ceny Thálie
 Tomáš Hřebíček – hlavní animátor hry Mafie II

jiný význam
 Kyselina hřebíčková – Eugenol

Související články 
 Řebíček

Reference

Externí odkazy